Miejscowości w USA:
 Minnewaukan – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
Gminy w USA:
 Minnewaukan (ang. Minnewaukan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey